Сан Хосе де лос Аламос има више значења:

 Сан Хосе де лос Аламос (Тлавалило), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хосе де лос Аламос (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Хосе де лос Аламос (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику